Nemzeti Nyomozó Iroda
 Nemzetközi Názáreti Ifjúság